Adam Prażmowski (1821–1885) − pierwszy polski astrofizyk
 Adam Prażmowski (1853–1920) − mikrobiolog
 Adam Michał Prażmowski (1764?–1836) − biskup płocki